Кёнигштуль (, дословно «Королевский трон») — холм в городе Хайдельберг федеральной земли Баден-Вюртемберг в ФРГ, на берегу реки Неккар, состоит из песчаника и достигает 567.8 м в высоту.

Вместе с холмом Хайлигенберг на другом берегу реки является основной ландшафтной доминантой города. Относится к  — стыку холмов Оденвальда и долины верхнего Рейна.

Красный песчаник, добытый в каменоломнях Кёнигштуля — одна из характерных черт местной архитектуры. Во многих близлежащих городах и селениях из такого камня построены различные исторические здания, известнейшее из которых Гейдельбергский замок.

На склонах холма расположены различные достопримечательности (такие как Гейдельбергский замок и Гейдельбергская обсерватория с ) и научные учреждения (в том числе Институт астрономии Общества Макса Планка, Институт ядерной физики Общества Макса Планка, Хайдельбергский институт теоретических исследований и Европейская молекулярно-биологическая лаборатория).

Неподалёку от городской ратуши в старом городе расположена станция современного , на которой можно подняться к замку, а затем на вершину холма Кёнигштуль либо на историческом деревянном фуникулёре (1890), либо пешком по «Himmelsleiter» — каменной лестнице из 1200 ступеней (1844).

Литература 
 Derwein, Herbert: Geschichte der Stadt Heidelberg In: Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim - Amtliche Kreisbeschreibung. Staatliche Archivverwaltung Baden-Württemberg in Verbindung mit den Städten und den Landkreisen Heidelberg und Mannheim (Hrsg.), G. Braun Verlag 1968, S. 8–82.
 Pfaff, Karl: Heidelberg und Umgebung. Verlag Brigitte Guderjahn, Heidelberg 1995, ISBN 3-924973-26-1. Nachdruck der 3. umgearbeiteten Auflage von 1910.
 Sinn, Peter: Das geologische Fundament Heidelbergs – Stadtbild und Siedlungsgeschichte. In: Heidelberg. Jahrbuch zur Geschichte der Stadt, herausgegeben vom Heidelberger Geschichtsverein, 1997.

Холмы Германии
Гейдельберг